Al Hilal ( luna creciente) puede referirse a:

Geografía
 Al Hilal (distrito), un distrito de Doha.

Edificios y organizaciones
 Estadio Al-Hilal, un estadio multiusos, localizado en Omdurman, Sudán.
 Cruz Roja (Al-Hilal Al-Ahmar), equivalente musulmán de la Cruz Roja.

Fútbol
Al-Hilal FC, un club de Arabia Saudita.
Al-Hilal SC (Bengasi), un club libio.
Al-Hilal (Salalah), antiguo nombre del Salalah SC, un club omaní.
Al-Hilal (Gaza), un club palestino.
Al-Hilal Omdurmán, un club sudanés.
Al-Hilal (Al-Fasher), un club sudanés.
Al-Hilal SC (Puerto Sudán), un club sudanés.
Al-Hilal SC (Kadugli), un club sudanés.
Al-Hilal Al-Sahili, o Al Hilal Hudaydah, un club yemení.